Haripur peut faire référence à :
 Haripur, une upazila du Bangladesh
 Haripur, une ville du Pakistan ;
 Haripur, un village du district de Saptari au Népal ;
 Haripur, un village du district de Sarlahi au Népal ;
 Haripur, un village du district de Sunsari au Népal.